Señal de emergencia puede referirse a:

 La señal de emergencia, la que activa todos los indicadores de dirección de un automotor de forma simultánea, y significa que se ha producido algún tipo de emergencia en el mismo.
 La señal de emergencia, sistema de alarma óptico o acústico que señala una avería, emergencia o urgencia.